Инновационный центр Бирюч — российская многопрофильная научно-производственная компания, расположенная в селе Малобыково Белгородской области. Является крупнейшим инновационным центром Черноземья и одним из крупнейших частных инновационных центров в России.

История 
Инновационный центр Бирюч был основан в 2013 году на базе научных подразделений группы компаний ЭФКО. Своё название центр получил из-за близости к одноимённому населенному пункту. Изначально перед центром стояло решение прикладных задач в интересах рынка, поэтому сотрудники центра занимались разработками в таких областях как электронное приборостроение, сенсорная робототехника, рентгеновская томография, олеохимия и пищевые технологии.

13 декабря 2015 года учёные инновационного центра «Бирюч» завершили разработку технологии производства заменителя молочного жира, который не содержит холестерин.

12 февраля 2015 года детектор взрывчатых веществ С04, разработанный учеными ИЦ Бирюч на основе метода ионной подвижности был признан лучшим прибором для предотвращения организованных терактов на транспорте, в аэропортах, общественных учреждениях в рамках XX Международного форума «Технологии безопасности».

В сентябре 2015 года в стенах инновационного центра «Бирюч» была представлена новая российская технология получения высококачественных поверхностно-активных веществ для косметических средств и средств личной гигиены.

В 2017—2019 гг инновационный центр «Бирюч» начал работу по направлениям: генная инженерия, искусственный интеллект, клеточные технологии. Также компания занимается разработкой новейших пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и приборов для обеспечения безопасности.

17 декабря 2017 года инновационный центр «Бирюч» выступает в качестве технического партнера в международном проекте по биоинженерии кости

В мае 2018 года на базе ИЦ Бирюч запущен бизнес-акселлератор «Биостарт» для инновационных проектов в области сельского хозяйства.

В марте 2019 года на базе ИЦ Бирюч открыта молекулярно-геннетическая лаборатория. На реализацию проекта ушло около 2-х лет, а инвестиции в лабораторию составили около 1,5 млрд руб.

В апреле 2019 года ИЦ «Бирюч» стал одним из партнеров Научно-Образовательного Центра (НОЦ) Белгородской области, ставшего одним из первых НОЦ в России.

В июле 2019 года центр запустил под Белгородом «Центр клеточных технологий Бирюч» для выделения и хранения стволовых клеток.

В октябре 2019 года Инновационный центр «Бирюч» стал одной из 7 российских компаний, получивших доступ к технологиям Bayer в области селекции пшеницы и кукурузы.

В ноябре 2020 года на рынок вышла первая партия растительного мяса из соевого белка, разработкой которого занимались специалисты ИЦ «Бирюч».

Текущие проекты 
Беспилотные летательные аппараты — один из приоритетных проектов ИЦ Бирюч, разработка летательного аппарата для перемещения грузов и пассажиров, который будет управляться при помощи современных навигационных и самообучающихся нейронных систем.

Жидкостный ракетный носитель — разработка жидкостного ракетного двигателя для ракет и разгонных блоков сверхмалой и малой (5-500 кг) массы, который будет способен выводить и доводить на околоземную орбиту современные полезные нагрузки или совершать орбитальные манёвры управляемым космическим аппаратам.

Общественная Деятельность 
ИЦ Бирюч является одним из партнёров и грантодателей проектного акселератора GenerationS, предоставляя победителям право реализации собственных проектов на базе научно-технического комплекса центра.

Инновационный центр Бирюч ведет активную работу по поиску перспективных проектов и молодых ученых со всей страны. В Белгородской области компания регулярно поддерживает проекты по развитию АПК в рамках ярмарки StartUp Line. На федеральном уровне ИЦ Бирюч выделяет гранты и студентам-победителям «Турнира трех наук».

Инновационный центр Бирюч сотрудничает с инновационным центром Сколково по вопросам поиска перспективных проектов и молодых учёных.

В апреле 2020 года, чтобы поддержать молодых ученых и студентов, которые оказались на карантине из-за пандемии COVID-19, ИЦ Бирюч предложил им решать прикладные задачи в рамках существующих научных проектов. Работа осуществлялась удаленно, через специально созданный сервис.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Ссылка на сайт материнской компании 

Технологические компании России
Красногвардейский район Белгородской области